Flying Enterprise steht für:

 Flying Enterprise (Fluggesellschaft), dänische Fluggesellschaft
 Flying Enterprise (Schiff), US-amerikanisches Handelsschiff